Cappel bezeichnet Orte

in Deutschland:
 Cappel (Blomberg), Stadtteil von Blomberg im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Cappel (Fritzlar), Stadtteil von Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Cappel (Lippstadt), Stadtteil von Lippstadt im Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Cappel (Marburg), Stadtteil von Marburg im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Cappel (Öhringen), Stadtteil von Öhringen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Cappel (Wurster Nordseeküste), Ortschaft der Gemeinde Wurster Nordseeküste im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen

in Frankreich:
 Cappel (Moselle), Gemeinde im Département Moselle in Lothringen
 Armbouts-Cappel, Gemeinde im Département Nord
 Wemaers-Cappel, Gemeinde im Département Nord
 Wallon-Cappel, Gemeinde im Département Nord

Cappel ist der Familienname von:
 Cappel (Adelsgeschlecht), erloschenes, westfälisch-niedersächsisches Adelsgeschlecht

 Albert Cappel (1921–2018), deutscher Meteorologe
 Clara Cappel (1780–1826), deutsche Schriftstellerin und Schauspielerin, siehe Clara Anschel
 Curt Cappel (1944–2014), deutscher Tier- und Dokumentarfilmer
 Johann Kaspar Cappel (1710–1764), Bürgermeister in Elberfeld
 Wilhelm Friedrich Cappel (1734–1800), deutscher Mediziner
 Johann Friedrich Ludwig Cappel (1759–1799), deutscher Mediziner
 Louis Cappel (1585–1658), französischer reformierter Theologe
 Ludwig Christoph Wilhelm Cappel (1772–1804), deutscher Mediziner
 Peter Cappel (1687–1756), Bürgermeister von Elberfeld
 Walter Cappel (1918–2004), deutscher Pädagoge

Siehe auch:
 Cappell
 Capell
 Capel
 Kappel
 Cappelle
 Capelle
 Cappeln
 Ostercappeln
 Zegerscappel